Adhémar steht für:
 ein südfranzösisches Adelsgeschlecht, siehe Adhémar (Adelsgeschlecht)

Vorname
 Adhémar Fabri († 1388), Bischof von Saint-Paul-Trois-Châteaux und Genf
 Adhémar de Monteil († 1361), Bischof von Metz (1327–1361) 
 Adhemar de Monteil (auch Adémar, Aimar, oder Aelarz; † 1098), Bischof von Le Puy-en-Velay
 Adhémar Raynault (1891–1984), kanadischer Politiker
 Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797–1886), französischer Ingenieur, Mathematiker und Physiker

Familienname
 Abel Comte d’Adhémar (1812–1851), französischer Komponist
 Jean Adhémar (1908–1987), französischer Kunsthistoriker
 Jean-Baptiste Adhémar (1689–1754), kanadischer Jurist
 Jean-Baptiste-Amable Adhémar (1736–1800), kanadischer Kaufmann, Milizenführer und Friedensrichter
 Joseph-Alphonse Adhémar (1797–1862), französischer Mathematiker
 Toussaint-Antoine Adhémar (1740–1804), kanadischer Pelzhändler und Beamter

 Gaspard Adhémar de Lantagnac (1681–1756), französischer Offizier
 Antoine Adhémar de Saint-Martin (1639–1714), französischer Jurist